Q10 oder Q-10 steht für:
 Coenzym Q-10, siehe Ubichinon-10
 Q10-Wert der RGT-Regel
 Blackberry Q10, ein Smartphone des kanadischen Herstellers Blackberry
 Pentax Q10, eine digitale spiegellose Systemkamera des japanischen Herstellers Pentax

Abkürzung